Isaak hace referencia a varios artículos:

Nombre propio
Isaak Brodski, pintor ruso;
Isaak Bábel, , periodista, escritor y dramaturgo
Isaak van Ostade, pintor holandés de paisajes y escenas de género;
Isaak Levitán, pintor ruso de origen judío;
Isaak Theodoridis, deportista griego de lucha grecorromana;

Apellido
Chris Isaak, músico de rock;

Nombres masculinos